Invest Club este primul  si cel mai mare club de investitori din România, cu peste 12.000 de membri si 4 filiale in Cluj-Napoca, Timisoara, Zalau si Suceava.

Invest Club cuprinde 2 organizatii, o organizație non guvernamentală cu numele "Asociatia Invest Club" si o societate comerciala cu numele de "Invest Club Transilvania SA" 

Asociația "Invest Club" a fost fondată in Cluj-Napoca in data de 19 aprilie, anul 2015 si deservește comunitățile de Investitori din Cluj-Napoca, Timisoara, Târgu-Mures, Zalau si Suceava .

Invest Club Transilvania SA a fost fondata in Cluj-Napoca in anul 2016 de catre membrii Asociatiei Invest Club si este constituita cu scopul de a genera randamente investitionale pe termen lung peste indicelui BET al Bursei de Valori Bucuresti.

Inceputuri 
" Ideea a pornit în anul 2014 când am început să abordăm oficialii Bursei de Valori București cu propunerea de a desfășura un proiect la nivel de țară de educație financiară. Ulterior, am concluzionat că un club de investitori ar răspunde nevoii de educație și, totodată, de promovare a pieței de capital. Domeniul mi-a plăcut întotdeauna și asta pentru că e un domeniu greu, nu e accesibil oricui și nici nu se pretează oricui." a declarat Tudor Irimiea, primul presedinte Invest Club ( 2015-2017)  

Invest Club a avut lansarea oficială în Cluj-Napoca la dată de 19 Aprilie 2015 , are forma unui ONG si s-a infintat ca scop dezvoltarii educatiei financiare si promovarea bursei locale. 

" Obiectivele noastre erau modeste. Ne gândeam cum ar fi dacă am ajunge să avem 50 de membri în club, să fim invitați în țară la evenimente. Un an jumătate mai târziu clubul are 250 de membri, e prezent în patru orașe, am avut zeci de evenimente la care am fost prezenți și cel mai important, am încheiat parteneriate și beneficiem de susținerea celor mai importante instituții financiare ale țării.

Conceptul de club al investitorilor este complet nou în România, acest tip de organizații având însă un succes ceva mai mare în vestul Europei. Mărimea medie a cluburilor de investitori este de 12 până la 16 membri. În Statele Unite, valoarea medie de portofoliu al unui club al investitorilor se ridică la 40.366 dolari, pe când în Franța portofoliul este cu 20% mai mare. "Unul dintre cele mai importante obiective ale clubului din Cluj este creșterea încrederii în piață de capital și potențialul acesteia." a declarat presedintele Asociatiei Invest Club ( 2015-2017).

Fondul Asociatiei Invest Club 

Pe masura ce comunitatea Invest Club a ajuns la peste 250 de membri in 2015, a fost lansat “Fondul Clubului”, o initiativa nonprofit pentru asociatie si care s-a constituit ca si un instrument de investitii pe Piata de capital din Romania, fiind un motor de invatare al membrilor cotizanti din asociatia Invest Club. Cu ajutorul acestui fond, fiecare membru si-a perfectionat si imbunatatit rezultatele investitionale, invatand impreuna si de la ceilalti investitori din “Fond”.

„Deciziile de a cumpăra sau de a vinde, cât și cele privind proporțiile în care se cumpără un activ sau altul, le iau toți cei 29 de membri care votează. Este ca un fond de investiții democratic" ; „Dacă obținem 50%+1 din voturi pe un anume simbol (acțiune de companie, n.r.), acesta urmează să se cumpere. La fel se stabilește și prețul și proporția de alocare a banilor pe anumite simboluri. Pare o harababură, însă nu e. Este o metodă generatoare de idei, de discuții, de schimb de opinii”, spune  a declarat presedintele Asociatiei Invest Club ( 2015-2017), care este și cel  desemnat să facă toate operațiunile în contul Invest Club.

Infintarea Invest Club Transilvania SA  
Incurajati de succesul proiectului “Fondul Clubului”, un numar de membri Invest Club au decis in 2016 infiintarea unei societati pe actiuni cu numele Invest Club Transilvania SA, prin care plasamentele investitionale comune sa se realizeze printr-un cadru legal.

Invest Club Transilvania SA este constituit ca si un fond de de investitii cu 2 misiuni:

 Generarea unor randamente investitionale peste indicele BET pe un orizont lung de timp, in aceasta idee Invest Club Transilvania SA reprezinta un fond de investitii pe termen lung pentru actionarii companiei.
 Cofinantarea proiectelor caritabile, educationale si legislative ale Asociatiei Invest Club.

Cele mai notabile proiecte demarate de Invest Club

Sustinerea financiara a Fundatia Comunitara Cluj si activitatea acesteia in Cluj-Napoca. 
Invest Club in parteneriat cu ERSTE Asset Management a organizat in Cluj-Napoca o licitatie in scopul strangerii de fonduri pentru Fundatia Comunitara Cluj, care in 2016 a sarbatorit aniversarea a 10 ani de activitate.

Evenimentul s-a dorit a fi o campanie de investitie a participantilor in actiuni a caror contributie la tombola a desemnat in final castigatorul concursului. Obiectul licitat a fost un tablou al pictorului spaniol Jorge Velasco Navarro intitulat ”Espacio Neuronal” a carui valoare de piata a fost estimata la 12.000 de euro.

“Fundația Comunitară Cluj se apropie de aniversarea de zece ani de activitate, ocazie cu care lansează o campanie specială de strângere de fonduri care debutează în acest Decembrie, în parteneriat cu Invest Club. Seria de evenimente speciale va continua și în 2017 prin crearea de noi oportunități de implicare în comunitate și susținerea directă a activității Fundației. Continuăm astfel traditia de impactare pozitiva a comunitatii prin crearea unei punți de legătură intre donatori si proiectele/organizațiile locale.” Simona Șerban – CEO Fundația Comunitară Cluj

Fundatia Comunitara Cluj este partenerul Invest Club pentru comunitatea de ONG-uri clujene carora Fundatia Comunitara Cluj le asigura suportul si accesul la finantare prin Cercurile de donatori, Swimathon, fondul Stiintescu si know how-ul pe care Fundatia Comunitara Cluj l-a adunat in cei 10 ani de activitate.

10 ani de excelenta in care Fundatia Comunitara Cluj a strans peste 2.000.000 lei pentru 335 de proiecte si a oferit 264 de burse.

Crearea proiectului “Biblioteca Investitorilor”, prima biblioteca publica din Romania dedicata investitiilor. 
Biblioteca Investitorilor, realizata in urma unei investitii de 6000 de euro a devenit prima biblioteca din Romania dedicata investitorilor, lansata de Invest Club in cadrul Facultatii de Business cu sprijinul Bancii Comerciale Romane si ERSTE Asset Management

Biblioteca Investitorilor este deschisa tuturor studentilor si cercetatorilor ori altor persoane care poseda un permis eliberat de Biblioteca Centrala Universitara (BCU) din Cluj-Napoca. 

"Biblioteca este deschisă tuturor studenților și cercetătorilor ori altor persoane care posedă un permis eliberat de Biblioteca Centrală Universitară (BCU) din Cluj-Napoca. Ideea este că noi nu am gândit doar o bibliotecă pentru studenți, am gândit un proiect care să fie ca un ecosistem, prin care studenții au în primul rând acces la materialele de studiu, după care o să facem mai multe seminarii și cursuri cu ei, urmând ca, în final, să le deschidem un fond de investiții.”, a spus Tudor Fărăgău, managerul de proiect din cadrul Invest Club.

Lansarea Invest Cafe, prima cafenea din Romania dedicata investitorilor la Bursa 
Proiectul Invest Cafe, sustinut de numeroase institutii financiare si entitati private s-a lansat in data de 23 iunie, anul 2016 in Cluj-Napoca ca si un concept unic de cafenea si anume o cafenele dedicata investitorilor la bursa.

Prin atmosfera relaxanta, specifica unei cafenele, Invest Cafe a reusit in cei 2 ani de existenta sa devina principalul centru de informatii financiare din Transilvania.

Dezvoltarea comunitatii online de investitori din Romania 
Pe masura ce interesul pentru investitii a crescut la nivel national, Invest Club a decis suspendarea proiectului Invest Cafe si inceperea dezvoltarii altor proiecte mai ambitioase in vederea promovarii Pietei de capital, dintre care se poate enumera:

1. Oferirea unei finantari importante postului de televiziune Canal 33, singurul post de televiziune din Romania afiliat CNN. 

2. Dezvoltarea celei mai mari comunitati online de investitori din Romania in cadrul platformei Facebook, cu 3 grupuri de investitori ce numara pana acum peste 12.000 de membri:

 Invest Club - Grupul Investitorilor din Romania cu peste 9000 de membri
 Invest Club Imobiliare - Grupul Investitorilor in Imobiliare din Romania cu peste 2300 de membri
 CryptoMonede & ICO by Invest Club Romania cu peste 1000 de membri.

3. Finantarea proiectului “Portalul Investitorilor din Romania - www.investclub.ro“, cu scopul de a oferi suport educational tuturor investitorilor din Romania, indiferent de gradul lor de pregatire.

Portalul Investitorilor din Romania 
Portalul Investitorilor din Romania a fost lansat in 21 septembrie 2020 de catre Invest Club cu ocazia intrarii Bursei de Valori Bucuresti la statutul de Piata Emergenta, dupa criteriile agentiei FTSE Russell, avand trei emitenti in indicii FTSE – Banca Transilvania (TLV) , Nuclearelectrica (SNN) si Teraplast (TRP).

Portalul Investitorilor din Romania este un portal dedicat acelor persoane care doresc să investească si sa se dezvolte in domeniul financiar dar si sa faca investitii in piata de capital, oferind date în timp real, acces la comunitatea de investitori dar si toate uneltele necesare oricarui investitor.

" Scopul Invest Club a fost încă de la bun început acela de a aduce împreună persoanele care doresc să afle cum își pot gestiona banii prin cele mai eficiente modalități, astfel încât să poată obține rezultatele dorite, precum și scopul de a ajuta societatea prin educație financiară transparentă și de calitate. ;

Noi, la Invest Club, o dată cu trecerea anilor de la înființare, ajungând cel mai mare club de investitori din România, am fost nevoiți să găsim o modalitate de a aduce toți investitorii într-un loc unde să poată comunica între ei, să se informeze, să facă schimb de experiențe și foarte important, să simtă apartenența la un grup solid de investitori în jurul cărora să simtă ca se pot dezvolta. 

Ei bine, proiectul Portalul Investitorilor din România, pentru care am început discuții și brainstorming încă din vara anului trecut, a venit exact pentru a satisface aceste nevoi fundamentale atât pentru investitorii la început de drum ce își doresc să între în siguranța în acest domeniu, cat și pentru cei avansați care sunt în căutare de noi oportunități de investiții, mai ales datorită faptului ca networking-ul și informația rapidă este extrem de importantă în acest domeniu. Așadar, promitem că vom dezvolta continuu acest proiect și vă propunem să ramaneti aproape fiindcă vă pregătim noi surprize la care muncim cu drag și spor" a declarat Paul Maior , Presedintele Invest Club." ( 2017-prezent)

Parteneri in cadrul dezvoltarii proiectului "Portalul Investitorilor din Romania"

Bursa de Valori Bucuresti 

Îi felicităm pe prietenii noștri de la Invest Club pentru această inițiativă și mai ales, pentru statornicie, având în vedere că în cei cinci ani de viață a clubului, numărul de membri a crescut constant, ceea ce este o dovadă că ei fac o muncă bună”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori Bucuresti.

Holisun 
" În vederea dezvoltarii Portalului Investitorilor din Romania, ne-am intâlnit de-a lungul celor 2 luni de consultari și 5 luni de dezvoltare cu multe limitari, în special limitari de natura tehnica în comunicarea automata cu serverele providerilor de conținut, cum ar fi BVB și AAF, insa cu multa bunăvointa si colaborare din partea lor, disponibilitatea de a modifica API-urile, precum si priceperea echipei de R&D din cadrul Holisun, am putut trece peste toate problemele si sa raspundem exigentelor Invest Club în vederea dezvoltarii unei platforme investitionale de o complexitate nemaiintalnita în Romania." a declarat Prof. Univ. Dr. Ing. Oliviu Matei - Fondator Holisun.

Conducere Invest Club ( 2017-prezent )

Conducerea executiva Invest Club 
Paul Maior - Presedinte Invest Club

Cristian Catana - Vicepresedinte Invest Club

Alexandru Grigorescu - Secretar General Invest Club

Conducatorii filialelor Invest Club

Invest Club, filiala Cluj-Napoca 
Paul Maior - Presedinte Invest Club

Cristian Catana - Vicepresedinte Invest Club

Alexandru Grigorescu - Secretar General Invest Club

Invest Club, filiala Târgu Mures. 
Filiala Invest Club Târgu Mures a avut lansarea pe data de 3 noiembrie 2015, in Târgu Mures 

Printre organizatorii evenimentelor din Tg Mures se numară :

Paul Maior, antreprenor și Investitor - Fondator si Copreședinte Invest Club Târgu Mures  

Rares Mihaila, Investitor

Invest Club, filiala Timisoara 
Filiala Timisoara a avut lansarea pe data de 17 decembrie 2015, in Timisoara 

Printre fondatori se numara :

Flavius Josan, Broker de investitii - Fondator si Copreședinte Invest Club Timisoara

Invest Club, filiala Suceava 
Filiala Suceava a avut lansarea pe data de 22 Fabruarie 2016, in Suceava 

Printre fondatori se numară :

Alexandru Grigorescu, Investitor - Fondator si Președinte Invest Club Suceava

Note 

Companii din Cluj-Napoca
Investitori
Fonduri de investiții din România
Organizații neguvernamentale din România